Nonostante vi sia una apparente somiglianza e uniformità, tra i segnali stradali europei vi sono svariate differenze. Molti Paesi europei si rifanno, comunque, alla Convenzione di Vienna del 1968, adottata in Europa da Albania, Austria, Bielorussia, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Federazione Russa, San Marino, Serbia, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Ungheria e Ucraina.

Differenze tra i segnali stradali europei 
Le principali differenze sono:
 grafiche
 di significato
 di codice colore
 di testo (talora compaiono segnali bilingue)

Differenze grafiche 

 I segnali di pericolo irlandesi hanno forma romboidale (a diamante) con sfondo giallo, completamente differente dai segnali del resto di Europa.
 Alcuni segni grafici (galleria, pedoni, auto ecc.) hanno differenze tra alcuni Stati.
 Taluni tipi di frecce possono essere differenti.
 Ci sono differenze di carattere nelle scritte dei segnali. Italia, Regno Unito, Spagna, Irlanda, Islanda, Grecia, Portogallo e Danimarca utilizzano il carattere Transport; i segnali tedeschi hanno il carattere DIN 1451. Nei Paesi Bassi si utilizzano i caratteri FHWA, in Svizzera il Frutiger mentre in Francia si utilizza il carattere Caractères.

Differenze di codice colore 
 Normalmente i segnali di pericolo sono triangolari, con bordo rosso e interno bianco, ma in Svezia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia, Finlandia, Islanda, Macedonia del Nord e Polonia hanno sfondo giallo-ambra (colore che, in altri Paesi, come l'Italia, significa temporaneità). anche il segnale di dare precedenza in Svezia, Serbia, Croazia, Finlandia e Polonia ha sfondo giallo.
 I segnali autostradali sono verdi con scritte bianche in Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Russia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Italia, Lituania, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Svizzera mentre sono blu con scritte bianche in Austria, Belgio, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, e Regno Unito.
 Le strade principali hanno segnaletica blu con scritte bianche in Belgio, Italia, Svizzera, Svezia, Repubblica Ceca, Grecia, Cipro, Slovacchia, Romania, Lettonia, Finlandia e Paesi Bassi (in questo caso esattamente come le autostrade), mentre è bianca su sfondo verde in Francia, Ungheria, Regno Unito, Irlanda, Polonia e Portogallo. Ha sfondo giallo con scritte nere in Germania, Lussemburgo, Norvegia, Slovenia, Serbia e Croazia, bianco su rosso in Danimarca e nero su sfondo bianco in Austria (con una cornice azzurra) e Spagna.
 Le strade secondarie hanno la stessa segnaletica delle principali in Francia, Regno Unito, Finlandia, Irlanda, Svizzera e Portogallo, sempre con indicazioni nere su sfondo bianco, mentre in Italia, Germania, Ungheria, Romania, Slovenia e Svezia il nero su sfondo bianco indica solo itinerari urbani.

Differenze di significato 
 Talora dei segnali molto simili tra di loro hanno significati leggermente diversi (in base alle usanze locali).
 I Paesi dell'Europa continentale e l'Irlanda si avvalgono del sistema metrico decimale (distanze in chilometri o metri, velocità in chilometri all'ora, altezza e lunghezza in metri, peso in tonnellate) mentre nel Regno Unito ci si avvale di unità di misura imperiali (miglia all'ora, miglia, iarde, piedi e pollici).

Tabella di paragone dei segnali stradali di diversi paesi 
Paragone dei segnali stradali di 12 stati europei (Italia, Francia, Svizzera, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Svezia, Russia, Irlanda e Regno Unito).

Segnali di pericolo

Altri pericoli

Doppio senso di circolazione

Coda

Semaforo

Passaggio a livello senza barriere

Passaggio a livello con barriere

Intersezione con precedenza a destra

Intersezione con diritto di precedenza

Strettoria simmetrica

Strettoia asimmetrica a destra

Forte vento laterale

Aeromobili

Discesa pericolosa

Salita ripida

Curva a destra

Doppia curva, la prima a sinistra

Strada sdrucciolevole

Materiale instabile

Lavori

Bambini

Attraversamento pedonale

Attraversamento ciclabile

Caduta massi

Strada dissestata

Ponte mobile

Sbocco su molo o su argine

Animali domestici vaganti

Animali selvatici vaganti

Segnali di precedenza
Stop (fermarsi e dare precedenza)

Dare precedenza

Diritto di precedenza

Fine del diritto di precedenza

Dare precedenza nei sensi unici alternati

Diritto di precedenza nei sensi unici alternati

Segnali di divieto

Senso vietato

Transito vietato a tutti gli autoveicoli a motore

Transito vietato ai motoveicoli

Transito vietato alle biciclette

Transito vietato ai pedoni

 Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t

Divieto di sorpasso

Limite massimo di velocità

Transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore

Transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore

Transito vietato ai veicoli aventi lunghezza superiore

Transito vietato ai veicoli che trasportano merci pericolose

Divieto di transito ai veicoli che trasportano prodotti suscettibili di contaminare l'acqua

Divieto di svolta a U

Divieto di sosta

Divieto di fermata

Dogana con Paesi extra-UE

Via libera

Segnali di obbligo

Direzione obbligatoria a destra

Preavviso di direzione obbligatoria a destra

Passaggio obbligatorio a destra

Rotatoria

Pista ciclabile

Senso unico

Segnali informativi, d'indicazione servizi e di pubblica utilità

Attraversamento pedonale

Parcheggio

Zona residenziale

Strada senza uscita

Galleria

Autostrada

Strada riservata ai veicoli a motore

Confine con Paesi UE

Pronto soccorso

Ospedale

Fermata autobus

Limiti generali

Voci correlate
Segnali di pericolo e precedenza nella segnaletica verticale europea
Segnali di divieto ed obbligo nella segnaletica verticale europea
Segnali di indicazione nella segnaletica verticale europea
Codice della strada
Segnale stradale
Segnaletica verticale
Segnaletica orizzontale
Segnaletica luminosa
Segnaletica complementare
Semaforo

Altri progetti

Segnali stradali